Жорешть () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Жорешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Жорешть.
 Жорешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Винеторі.